Oulad Hamdane kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Oulad Hamdane (ort), Tadla-Azilal, 
 Oulad Hamdane (kommun), Doukala-Abda, El-Jadida, 

Robotskapade Marockoförgreningar